Пластилінова ворона:
 Пластилінова ворона — культовий мультиплікаційний фільм 1981 року Олександра Татарського.
 Пластилінова ворона (кінотеатр) — кінотеатр у Києві.